I-88 steht für:
 ein japanisches U-Boot, das 1944 vom US-amerikanischen Zerstörer USS Nicholas (DD-449) versenkt wurde
 Interstate 88, Autobahn in den USA